Gregory Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gregory Township (Arkansas)
 Gregory Township (Minnesota)